Карага́й — топоним тюркского происхождения; в переводе с башкирского языка означает «сосна», «сосновый бор», «сосняк».

Населённые пункты

Казахстан 
 Карагай — село в Бурабайском районе Акмолинской области.
 Карагай (быв. Сосновка) — аул в Енбекшильдерском районе Акмолинской области.
 Карагай — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Карагай — село в Жылыойском районе Атырауской области.
 Карагай — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Карагай — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Карагай — село в Усть-Коксинском районе Республики Алтай.
 Карагай — деревня в Архангельском районе Башкортостана.
 Карагай — деревня в Куюргазинском районе Башкортостана.
 Карагай — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Карагай — поселок в Кувандыкском районе Оренбургской области.
 Карагай — село в Карагайском районе Пермского края.
 Карагай — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Карагай — посёлок в Красноармейском районе Самарской области.
 Карагай — деревня в Лениногорском районе Татарстана.
 Карагай — деревня в Вагайском районе Тюменской области.
 Карагай — деревня в Таштыпском районе Хакасии.

Реки 
 Карагай (приток Бичи) — в Омской области
 Карагай (приток Коксы) — в Республике Алтай
 Карагай (приток Бугузуна) — в Республике Алтай
 Карагай (приток Маскары) — на Урале

Примечания

См. также 
 Карагай-Покровка